El término bardo puede hacer referencia a varios artículos diferentes de Wikipedia:

 a un bardo, en la antigua Europa, era la persona encargada de transmitir de forma oral las historias, las leyendas y poemas, además de cantar la historia de sus pueblos en largos poemas recitativos;
 el bardo es, en idioma tibetano,  literalmente, «estado intermedio», también traducido como «estado transicional», el estado del espíritu entre la muerte y la siguiente reencarnación;
 a la localidad de Bardo, en Polonia;
 a la localidad de Bardo, en Túnez;
 al Museo del Bardo, ubicado en Túnez, que posee una de las colecciones más importantes de mosaicos romanos de los siglos II al IV;
 a El bardo, un poema sinfónico de Jean Sibelius;
 a Bardo I, el Arquero, personaje ficticio de la novela El hobbit, del escritor británico J. R. R. Tolkien;
 a Bardo II, personaje ficticio de la novela El Señor de los Anillos, del escritor británico J. R. R. Tolkien; o
 a Bardo, banda musical inglesa de principios de la década de 1980.

Enlaces externos